Здание Азовско-Донского коммерческого банка — здание в Москве, внутри Садового и Бульварного колец, по адресу улица Ильинка, дом № 9, построенное в 1914 году.

Памятник градостроительства и архитектуры, объект культурного наследия России регионального значения.

История 

 Улица Ильинка, дом № 9 — Азовско-Донской банк (1880-е; 1912—1914, архитектор А. Н. Зелигсон)..

Архитектура 
Два здания (со зданием Петербургского международного коммерческого банка), соединенные между собой боковыми фасадами, визуально формируют собой единый комплекс.

Использование 
 После постройки: 
 На 2019 год в здании располагается медицинский центр (поликлиника Министерства финансов РФ).

Интересные факты 
Здание неоднократно меняло свой номер: числилось и как дом № 9, и как дом № 9 строение 2; на 2018 год носит такой же номер, как и рядом стоящее здание Петербургского международного коммерческого банка: дом № 9 строение 1.

Примечания

Литература 
 «Москва: Архитектурный путеводитель» / И. Л. Бусева-Давыдова, М. В. Нащокина, М. И. Астафьева-Длугач. — М.: Стройиздат, 1997. — С. 36-37.

Ссылки 
 Санкт-Петербургский международный коммерческий банк и Азовско-Донской коммерческий банк (единый комплекс) 
 Карты Яндекс  — Москва, Россия, улица Ильинка, 9

Дореволюционные нежилые здания Москвы
Азовско-Донской банк
Здания и сооружения, построенные в 1914 году в Москве